Hermann der Cherusker steht für:

 Arminius (* um 17 v. Chr.; † um 21 n. Chr.), Fürst der Cherusker
 Hermann der Cherusker (Film), Spielfilm von 1965